Lalo y Los Descalzos es una banda mexicana de cumbia norteña y cachaca liderada por  Eduardo "Lalo" Enriquez    Zacatecas).

Biografía 

A lo largo de un viaje musical “Lalo” , ha caminado descalzo en un inmenso mar de aspiraciones artísticas que lo llevaron a la consolidación de un estilo musical de gran arraigo popular conocido como LALO Y los Descalzos. Con un estilo propio, LALO con el paso del tiempo ha podido estampar su sello personal en todas sus interpretaciones, lo cual ha dado como resultado su éxito fuera de las fronteras de lo que es su mercado natural (México y Estados Unidos). En el estado de California, donde ejerció el oficio de carpintero, LALO comprendió que su destino estaba de la mano de enfrentar el reto que significaba dedicarse de lleno a su pasión, la música. Es así que da comienzo a una carrera en el medio artístico, que se convierte en su medio de vida. Su primer éxito discográfico fue una versión en español de la canción de Stevie Wonder “Te llamé para decirte que te quiero" en conjunto con su antigua banda Grupo El Tiempo, luego le siguieron “Cada día más”, “Tu ex amor”, “Herida de amor”, “A fuego lento”, “Juana la de Tijuana”, “De a poquito”, “La Reynalda”, “La traición”, “Perdámonos”, “El orgulloso”, “Si Dios me lleva con Él, “Nadie es eterno”, etc. En el año 2003, lanzó el álbum Gracias. Con el mismo agradecía musicalmente el apoyo recibido en Sudamérica, especialmente en Paraguay, Bolivia, Argentina y España, lugares que visita asiduamente con una gran aceptación popular. De este álbum se destacaron “Perdámonos”, “Eres casado” y la canción que da su nombre al álbum Gracias. En el 2004 se publicó el álbum “Hazme una señal”, destacándose, por el apoyo radial la versión balada del “Ángel de la mañana”. En este disco continuó la línea con la qué conseguía tanta aceptación en Sudamérica y Europa. Durante el 2005, al ver que otros artistas comienzan a copiar un estilo musical que él había explorado, con mucho éxito, a principio de los años 90, decide grabar Puro Zacatecas Vol. 2 (que me siga la tambora). De este disco se destacaron “La Traición”, de la cual se llevó a cabo un video, “Río rebelde” y “Una corona”. Mientras tanto LALO, continúa abriendo mercados para su música. Sus continuas giras a Sudamérica han ido recorriendo más países a medida que pasa el tiempo. Además de Paraguay, España, Argentina y México, donde es un ídolo indiscutible, su música y sus shows han llegado a Bolivia, Chile y Perú, en septiembre del año 2005 llevó a cabo su primera gira en España, donde permaneció por más de dos semanas realizando shows. A pesar de haber tenido un 2005 muy ocupado, pudo llevarse a cabo la grabación de muchos de los éxitos cosechados a lo largo de su larga carrera como cantante.

Sellos discográficos a los que han pertenecido 

1984 - 1989 Sony Music (Luna Records).

1990 - 1997 WEA Latina Internacional.

1997 - 1998 EMI Latin.

1999 - 2001 Fonovisa Music.

2001 - 2002 Líderes Entertainment Group.

2003 - 2008 Aries Music Entertainment.

2008 - 2019 Lalo Y Los Descalzos Entertainment

Logros profesionales  
 Lalo tiene 2 canciones que entraron en la lista estadounidense Billboard Hot 100 en la categoría Hot Latin Songs y un álbum en el Top Mexican Albums. 
 Si Dios Me Lleva Con El (Álbum)

Puesto #26 en el 11/7/1992

Que Fácil Me Olvidaste

Puesto #28 en el 17/9/1994

 El Hijo Del Amor

Puesto #31 en el 16/7/1994

Expo Paraguay 2003 - 
 Expo Paraguay 2003 - Artista del año

 La banda rindió tributo al futbolista paraguayo, Salvador Cabañas, también apodado como "El mariscal del Paraguay" con las canciones "Salvador Cabañas" y "Órale Primo", que son sus más recientes éxitos hasta ahora.

 2 Discos de Platino y 5 de Oro

Discografía 
1990 Para Matar El Tiempo

1991 El Orgulloso

1992 Si Dios Me Lleva Con Él

1993 Los Más Grandes Éxitos

1994 Puro Zacatecas

1995 No Tengo Duda

1996 Dejando Huellas

1997 Reencuentro

1998 Solo Tu Y Yo

1999 Por Ellas

2000 Raíces 

2001 Otra Vez

2002 Reflexiones 

2003 Gracias

2004 Hazme Una Señal

2005 Puro Zacatecas Vol. 2

2006 Las Mejores Vol. 1

2007 Las Mejores Vol. 2

2008 No Hay Problema

2019 Los Más Grandes Éxitos Vol. 2 (Remasterizado)

Artistas similares 

 Grupo BRONCO

Grupos de música de México